Qaraqocalı – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Qaraqocalı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian